Maddison kan som auktorsförkortning betyda:

 David R. Maddison
 Peter A. Maddison
 Wayne P. Maddison

Robotskapade auktorsförkortningar